Toponímia:
 Camarasa, vila i municipi a la comarca de la Noguera 
 Castell de Camarasa, castell termenat al municipi de Camarasa (la Noguera) 
 Central de Camarasa, edifici a Camarasa (la Noguera) 
 Palau dels Camarasa, Antic palau dels senyors de Camarasa a Montgai (la Noguera) 
 Pantà de Camarasa, embassament al riu Noguera Pallaresa, creat per una presa situada al municipi de Camarasa 
 Vegueria de Camarasa, antiga demarcació administrativa de Catalunya al voltant de la marca de Camarasa 
 Biografies:
 Alba Camarasa
 Francisco Camarasa Pina
 Francisco José Camarasa Castellar
 Ginés Camarasa García (Villena, 1899 - Barcelona, 1972), anarcosindicalista valencià, especialment actiu durant la dictadura franquista
 Jaume Maspons i Camarasa (Granollers, 1872 - Barcelona, 1934), escriptor i agrònom, germà de Pere Maspons i Camarasa 
 José Camarasa Albertos (Cabdet, Albacete, 1952), advocat i polític valencià d'origen castellà, diputat a les Corts Valencianes
 Paco Camarasa Yáñez
 Víctor Camarasa Ferrando (Meliana, 1994), futbolista valencià